

Geografia 
Flat – comune della Francia
Flat – census-designated place dell'Alaska, USA
Flat – comunità non incorporata del Kentucky, USA
Flat – comunità non incorporata del Missouri, USA
Flat – comunità non incorporata del Texas, USA

Altro 
Cavo flat – cavo per il trasferimento di segnali elettrici digitali

Pagine correlate 
The Flat
Flats